De 200 meter vrije slag voor mannen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2019 in Gwangju vond plaats op 22 en 23 juli 2019. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale.

Records

Uitslagen

Series

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag halve finales
  Uitslag finale

Mannen vrij 0200